Frederika Louise van Pruisen (Berlijn, 28 september 1714 – Unterschwaningen, 4 februari 1784) was van 1729 tot 1757 markgravin van Brandenburg-Ansbach. Ze behoorde tot het huis Hohenzollern.

Levensloop
Frederika Louise was een dochter van koning Frederik Willem I van Pruisen uit diens tweede huwelijk met Sophia Dorothea van Hannover, dochter van koning George I van Groot-Brittannië. Ze werd vaak omschreven als onbezonnen, maar werd geprezen om haar schoonheid en intelligentie.

Op 30 mei 1729 huwde ze in Berlijn met markgraaf Karel Willem Frederik van Brandenburg-Ansbach (1712-1757). Dit huwelijk was nagestreefd door zijn moeder Christiane Charlotte van Württemberg-Winnental, maar ook door haar vader Frederik Willem I, die op die manier zijn macht in het zuiden van Duitsland probeerde te vergroten.

Het huwelijk verliep niet gelukkig. Frederika vertoonde al snel na de bruiloft symptomen van de stofwisselingsziekte porfyrie, waaraan ook haar vader leed. Zo had ze last van misselijkheid en flauwtes en moest ze regelmatig braken. Haar echtgenoot beschouwde haar als een lamme vrouw met slechte tanden en verweet zijn schoonvader zelfs dat hij hem had bedrogen om zijn land te annexeren. Ook weigerde hij met Frederika te slapen.

Ondanks haar gezondheidsproblemen schonk Frederika haar echtgenoot twee zonen: Karel Frederik August (1733-1737) en Karel Alexander (1736-1806). Ze was ook nog in verwachting van een derde kind, maar die zwangerschap eindigde in een miskraam. In augustus 1737 overleed haar oudste zoon op vierjarige leeftijd. De markgraaf en het hele hof verweten Frederika verantwoordelijk te zijn voor de dood van haar kind. Dit leidde tot een definitieve breuk met haar echtgenoot Karel Willem Frederik.

Daarna resideerde ze tot aan haar dood op het Slot van Unterschwanungen, dat ze liet ombouwen en inrichten naar haar artistieke smaak. Ook na de dood van haar echtgenoot in 1757 keerde Frederika niet terug naar het hof in Ansbach. Zelfs haar eigen zoon had zich inmiddels van haar afgekeerd en weigerde haar te ontmoeten. De eenzaamheid en haar medische problemen zorgden ervoor dat Frederika in de loop der jaren vaak aan depressies leed. 

In februari 1784 overleed ze op 69-jarige leeftijd, na een ziekte van zes weken.

Voorvaderen 

Huis Hohenzollern
Pruisen, F